Olga Wasiljewna Szczuczkina z d. Roczewa (ros. Ольга Васильевна Щучкина z d. Рочева, ur. 23 października 1980 w Syktywkarze) – rosyjska biegaczka narciarska.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych zawodach 
Stan na 18 marca 2012

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
  

Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1980
Ludzie urodzeni w Syktywkarze